Турв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 50 км на схід від Марселя, 32 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1979 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4942,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Турв на сайті французького Національного інституту географії
 Турв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турв на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турв на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар